Kommissionen Barroso kan syfta på:

 Kommissionen Barroso I – Europeiska kommissionen ledd av José Manuel Barroso mellan 22 november 2004 och 9 februari 2010
 Kommissionen Barroso II – Europeiska kommissionen ledd av José Manuel Barroso mellan 10 februari 2010 och 31 oktober 2014